Лев Киселёв:
 Киселёв, Лев Валерьевич (RE-pac; род. 1986) — исполнитель фристайл-рэпа, организатор и учитель первой в России фристайл-рэп-школы.
 Киселёв, Лев Львович (1936—2008) — российский биохимик, молекулярный биолог, академик РАН (2000).